Schweppe ist der Name von

 Albrecht Schweppe (1783–1829), deutscher Rechtshistoriker und Instanzrichter
 Anna Schweppe (1913–2007), deutsche Schwester des Priesters Hermann Scheipers
 Joachim Schweppe (1926–1999), deutscher Komponist und Kirchenmusiker
 Jacob Schweppe (1740–1821), Schweizer Uhrmacher und Silberschmied deutscher Herkunft
 Rainer Schweppe (* 1954), deutscher Verwaltungswirt, Stadtschulrat und Schulreferent der Stadtverwaltung München
 Reinhard Schweppe (* 1949), deutscher Diplomat
 Ronald Schweppe (* 1962), niederländischer Autor und Musiker

Siehe auch:
 Schweppes